Alun může být:

 jméno
 Alun Ffred Jones (* 1949) – velšský politik
 Alun Francis (* 1943) – velšský dirigent
 Alun Hoddinott (1929–2008) – velšský hudební skladatel
 Alun Lewis – více osob (rozcestník)
 místopis
 Alun (přítok Dee) – přítok řeky Dee ve Walesu
 Alun (St. Davids) – řeka na poloostrově St. Davids ve Walesu
 Alun (přítok Luncani) – přítok řeky Luncani v Rumunsku